Аббревиатура МТС может означать:
 МТС (система единиц измерения) — система единиц «метр-тонна-секунда», введённая в СССР в 1933 году для использования в промышленности.
 «МТС (торговая марка)» — бренд, используемый операторами связи, аффилированными с АФК «Система».
 «МТС (компания)» — российский оператор связи.
 «МТС (компания, 2006)» — европейский оператор связи.
 «МТС Украина» — украинский оператор связи
 «МТС Беларусь» — белорусский оператор связи.
 «МТС Туркменистан» — туркменский оператор связи.
 «МТС-Банк» — российский универсальный банк, принадлежащий АФК «Система».
 Маршрутное транспортное средство
 Масштабно-тематические структуры — структуры музыкальной темы, которые образуются из сочетания различных по протяжённости мотивов и фраз.
 Машинно-тракторная станция — советское предприятие, предоставляющее сельскохозяйственную технику колхозам и совхозам.
 Международная телефонная станция
 Межпланетная транспортная сеть — система гравитационно-определённых орбит между некоторыми планетами в Солнечной системе, которые требуют небольшого количества топлива, но очень большого времени полета.
 Механическая торговая система (торговый робот) — программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов.
 Многоцелевой транспортный самолёт (Ил-214) — тактический военно-транспортный самолёт, разрабатываемый в ОКБ им. С. В. Ильюшина.
 Московский академический театр сатиры — драматический театр в Москве, существующий с 1924 года.
 Материально-техническое снабжение
 Московский транспортный союз — некоммерческая организация, объединение ряда частных перевозчиков в Москве и области
 Музыкально-теоретические системы — российская учебная дисциплина высшего музыкального образования (аббревиатура на сленге студентов и преподавателей МГК им. П. И. Чайковского).

См. также 
 MTS